Йозеф Фогт (; 23.06.1895, Шехинген, Германия — 14.07.1986, Тюбинген) — немецкий антиковед, один из ведущих специалистов XX века по истории Древнего Рима.
Исследователь античного рабства.

Участник Первой мировой войны.

После учёбы в университетах Тюбингена и Берлина получил докторскую степень по истории в 1921 году и хабилитировался в Тюбингене в 1923 году.

В 1926-1929 годах был преподавателем в Тюбингенском университете. Был профессором в университетах Вюрцбурга (1929), Бреслау (1936), Тюбингена (1940), Фрайбурга (1944), вновь в Тюбингене с 1946 года — до выхода на пенсию в 1963 году.

Был ректором и дважды деканом философского факультета Тюбингенского ун-та.

Был нацистом, состоял членом НСДАП.

Член АН в Майнце, Вене и Хейдельберге, Академии надписей и изящной словесности в Париже. Член Немецкого археологического института.
Почётный профессор Католического университета Святого Сердца в Милане.

Его работы переиздавались и переводились на другие языки.

Примечания

Ссылки 
 

Историки по алфавиту
Антиковеды Германии
Члены НСДАП
Ректоры Тюбингенского университета
Профессора Тюбингенского университета
Члены Австрийской академии наук
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Члены Германского археологического института
Члены Академии наук и литературы в Майнце